Владычин — русская фамилия.

Известные носители 
 Владычин, Дмитрий Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2105; 26 ноября 1809.
 Владычин, Иван Кириллович — Георгиевский кавалер; полковник; № 721 (369); 30 марта 1790.
 Владычина, Галина Леонидовна (1900—1970) — русская поэтесса Серебряного века.

См. также 
 Владычино